Ивановка (), село,
Гавриловский сельский совет,
Барвенковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320481504. Население по переписи 2001 г. составляет 33 (16/17 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Ивановка находится на склоне балки Сухой Торец, в которой протекает пересыхающий ручей — исток реки Сухой Торец. На ручье есть запруда.

Достопримечательности 
 Братская могила
 Энтомологический заказник местного значения «Семеновский» (). Уклонные и долино-балковые урочища, растительный покров которых способствует сохранению природных условий формирования истоков реки Сухой Торец.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Барвенковского района